Pawieł Nachimow – rosyjski admirał, jeden z twórców marynarki rosyjskiej.
 Okręty radzieckie i rosyjskie
 Admirał Nachimow – rosyjski krążownik pancerny z końca XIX wieku i wojny rosyjsko-japońskiej
 Admirał Nachimow – typ rosyjskich, następnie radzieckich krążowników lekkich
 Admirał Nachimow – radziecki krążownik projektu 68bis, w służbie w latach 1953-60
 Admirał Nachimow – radziecki krążownik rakietowy projektu 1134A z końca zimnej wojny
 Admirał Nachimow – radziecki, następnie rosyjski krążownik atomowy, ex „Kalinin”
 Statki radzieckie i rosyjskie
SS Admirał Nachimow
 Admirał Nachimow – radziecki film dramatyczny z 1946 roku